Лејквил има више значења:
 Лејквил (Њујорк)
 Лејквил (Конектикат)
 Лејквил (Индијана)
 Лејквил (Минесота)